

Patronyme 

Carmelo Simeone Luppino (1934-2014),  joueur de football international argentin ;
Ida Lupino est une actrice et réalisatrice américaine (1914-1995) ;
Natalina Lupino est une judokate française (née en 1963)
Richard Lupino (1929-2005), acteur américain.

Toponyme 

Gare de Lupino, gare ferroviaire en Corse.